Benghazi est une ville de la Cyrénaïque, en Libye.
 Benghazi al-Jadida est une localité libyenne.
 Benghazi est une des 22 chabiyat de Libye. Sa capitale est Benghazi.

Voir aussi